Distretto di Yanacancha – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Yanacancha – distretto del Perù nella regione di Pasco